Ceinture verte peut désigner :
 en urbanisme, une ceinture verte ( en anglais), concept permettant de contrôler la croissance des villes. Elle désigne également plus particulièrement :
 l’invention et l’application de ce concept au Royaume-Uni ;
 la ceinture verte de Bruxelles ;
 la ceinture de verdure, la ceinture verte située autour de la capitale Ottawa ;
 la ceinture verte de Rennes, aussi désignée « Ville archipel » ;
La Ceinture Verte, dispositif d'installation de maraichers autour d'agglomérations françaises (Pau, Valence..)
 la Ceinture verte de Strasbourg, l’ensemble des terrains des anciens glacis militaires, appelés  en alsacien ;
 la ceinture verte dans les Budō, notamment le judo, le karaté et l’aïkido, positionnée entre la ceinture orange et la ceinture bleue ;

 plusieurs projets de reboisement visant à bloquer l'avancée du désert, notamment :
 le projet de la Grande muraille verte pour le Sahara et le Sahel africain,
 le mouvement de la ceinture verte au Kenya.

Voir aussi